Kráľová může znamenat:

sídlo na Slovensku
 Kráľová (Banská Bystrica) – část krajského města Banská Bystrica na Slovensku
 Kráľová (Kráľová pri Senci) – část obce Kráľová pri Senci v okrese Senec
 Kráľová (Modra) – část obce Modra v okrese Pezinok
 Kráľová (Zvolen) – část okresního města Zvolen
 Kráľová nad Váhom – obec v okrese Šaľa
 Kráľová pri Senci – obec v okrese Senec

vodní dílo
 Kráľová (přehradní nádrž) – přehradní nádrž na Váhu na Slovensku